Diksprietzwemkevertje
 Knotssprietzwemkevertje